SCS est un sigle signifiant :
 Société en commandite simple
 Special Collection Service, un service de renseignement géré conjointement par la Central Intelligence Agency (CIA) et la National Security Agency (NSA)
 Société de commercialisation de service
 Syndrome cave supérieur
 SCS Software, une société tchèque de développement de jeux vidéo
 Schéma de Construction Standard, dans l'Univers de Warhammer 40.000 développé par la société Anglaise Games Workshop